Wick může znamenat:

 Wick, město v severním Skotsku
 Letiště Wick

příjmení
 Helmut Wick (1915–1940), německý stíhací pilot
 Vojtech Wick (1908–1985), slovenský právník a hudební skladatel

Související články 
 Wicko (rozcestník)

Externí odkazy